

Монтроуз — місто, штат Арканзас
 Монтроуз — місто, штат Колорадо
 Монтроуз — місто, штат Джорджія
 Монтроуз — місто, штат Айова
 Монтроуз — місто, штат Мічиган
 Монтроуз — місто, штат Міннесота
 Монтроуз — місто, штат Міссісіпі
 Монтроуз — місто, штат Міссурі
 Монтроуз — місто, штат Пенсільванія
 Монтроуз — місто, штат Південна Дакота
 Монтроуз — місто, штат Західна Вірджинія
 Монтроуз — місто, штат Вісконсин
 Монтроуз — селище, штат Іллінойс
 Монтроуз — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Монтроуз — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Монтроз